Zizinho est le surnom de deux footballeurs brésiliens :

 Zizinho (1921-2002), Tomás Soares da Silva dit  footballeur brésilien.
 Zizinho (1962-2021), Gerardo dos Santos, footballeur brésilien.

Homonymie de personnes